Нотиљас има више значења:

 Нотиљас (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нотиљас (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику